Zunheboto (district), een district van de Indiase staat Nagaland
 Zunheboto (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Zunheboto